Gianluca Cestaro (1975) – fumettista italiano, gemello di Raul
 Jacopo Cestaro (1718-1785) – pittore italiano. 
 Marcello Cestaro (1938) – imprenditore e dirigente sportivo italiano
 Raul Cestaro (1975) – fumettista italiano, gemello di Gianluca